Владимир Жигалин:
 Жигалин, Владимир Иванович — Георгиевский кавалер; войсковой старшина.
 Жигалин, Владимир Фёдорович (1907—1990) — советский государственный деятель.